Хёгберг () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Хёгберг, Андерс (род. 1976) — шведский лыжник.
 Хёгберг, Йёран (1948—2019) — шведский бегун-марафонец.
 Хёгберг, Элизабет (род. 1986) — шведская биатлонистка.